Double or Nothing bezeichnet:

 Double or Nothing (1936), US-amerikanischer Kurzfilm
 Double or Nothing (1937), US-amerikanisches Musical
 Double or Nothing (Radioshow), US-amerikanische Quizsendung (1940–1954)